Germanizacja w Polsce (1939–1945)
 Germanizacja na ziemiach polskich

Zobacz też